Беллона (; bellum — війна) — італійська (сабінська) богиня війни, дружина (варіант: сестра) Марса, ототожнювана із сабінською богинею Неріо.
 Беллона () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта.
 Беллона () — міжнародне екологічне об'єднання. Центральний офіс у Осло.